«Два незнайомці» () — украиноязычный сингл украинской певицы Светланы Лободы, выпущенный 18 ноября 2022 года. Авторами композиции выступили Артём Иванов, Александр Степанов и Святослав Степанов.

Описание 
«Два незнайомці» — это первая песня на украинском языке из нового альбома Светланы Лободы, который выйдет в декабре 2022 года. Композиция была представлена 18 ноября 2022 года на всех музыкальных площадках.

В новой композиции LOBODA собрала истории украинских беженцев, которых встретила в разных уголках мира. Все они объединены общим ощущением: горечью неожиданной и мучительной разлуки с любимыми, с родителями, с детьми, с друзьями, со страной и домом. И в то же время в них остаётся место абсолютному счастью от мысли о встрече с самыми близкими, которая непременно ждёт каждого в будущем.

В то же время певица добавила, что композиция появилась на свет в момент, когда казалось, что жизнь это сплошные руины.
“Когда я услышала песню «Два незнайомці», я была поражена глубиной лирики. Яркая, честная, драматическая песня, буквально из первых нот проникающая прямо в сердце. В ней есть место для отражения будущего, сложностей бытия, борьбы за своё счастье на примере отдельных реальных историй. Этот сингл — настоящая музыкальная жемчужина о настоящей любви”, — комментирует премьеру Светлана Лобода.

Список композиций

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2022 года
Песни Светланы Лободы
Песни на украинском языке
Песни, написанные Артёмом Ивановым